Onderdistrict in Indonesië
 Wonoayu (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Sidoarjo in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Wonoayu (Ranuyoso), een plaats in het regentschap Lumajang in de provincie Oost-Java
 Wonoayu (Wajak), een plaats in het regentschap Malang in de provincie Oost-Java
 Wonoayu (Wonoayu), een plaats in het regentschap Sidoarjo in de provincie Oost-Java